Hoher Hahn steht für folgende Berge:
Hoher Hahn (Tröbigau)
Hoher Hahn (Langburkersdorf)